Angora kan syfta på:

 Angorakanin – en husdjursras av kanin med mycket lång snabbväxande päls
 Angorakaninull – hår från angorakaninen
 Angorakatt – en kattras med semilånghårig päls och en slank kropp
 Angora – tidigare namn på Turkiets huvudstad Ankara

Se även
 Mohair